Sinjawino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sinjawino (Leningrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Leningrad

 Sinjawino (Kaliningrad, Gussew), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (bis 1938 Kampischkehmen, 1938–1946 Angereck, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Sinjawino (Kaliningrad, Jantarny), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Stadtkreis Jantarny (bis 1946 Groß Hubnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Sinjawino, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Quanditten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Sinjawino (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Sinjawino (Tula), Dorf in der Oblast Tula